Cvjetićanin ist der Familienname folgender Personen:

 Danko Cvjetićanin (* 1963), kroatischer Basketballspieler 
 Emanuel Cvjetićanin (1833–1919), österreichisch-ungarischer Feldmarschallleutnant
 Tatjana Cvjetićanin (* 1963), serbische Historikerin und Museumsdirektorin